«Сафа» (полное название — Safa Beirut Sporting Club) — ливанский футбольный клуб, базирующийся в Бейруте. На арабском языке «сафа» () обозначает «ясность». Клуб принадлежит Валиду Джумблату.

История

Ранние годы 
Клуб «Сафа» (Nadi al-Safa' al-riyadi Beirut) основан в 1939 году.
В 1948 году клуб «Сафа» получил официальное членство и лицензию от правительства как частная ассоциация. В том же самом году клуб был присоединен к Ливанской Футбольной Ассоциации и был определён во 2-й дивизион.
В 1961 году клуб перешёл в первый дивизион. У «Сафы» был один из лучших тренеров, Самир Саад, но он ушёл из команды в 2008 году. Самир записал клуб в историю, приведя его к финалу Кубка АФК.
В 2009 году, во главе со своим новым тренером Эваном, «Сафа» добилась новых успехов: выиграла Ливанский Элитный Кубок впервые в истории клуба.

Основатели 
Махер Уохэб, Анис Наайм, Хасиб Аль-Джерди, Амин Хайдар, Шэфик Надир, Туфик Аль-Зухэри, Адиб Хайдар.

Стадион и контакты

Стадион 

 Название: «Сафа».
 Открыт: 1948.
 Владелец: «Сафа».
 Расположение: Уота Эль-Мюзитбех, Бейрут.
 Транспорт: 5 минут от Бейрутского Международного Аэропорта.
 Вместимость: 4 000.
 Место продажи билетов: Главные Ворота.
 Поверхность: Искусственная трава (Часть «Проекта ворот» ФИФА, который был одобрен 22 сентября 2004 года).

Контакты 
 Телефон: +961-1-310118.
 Факс: +961-1-312960.

Достижения

Внутренние соревнования 

 «Сафа» выигрывала вторую ливанскую лигу 12 раз подряд — с 1948 по 1960.
 Обладатель Кубка Ливана (1964, 1986).
 Финалист Кубка Ливана (1971, 1990, 1995, 2000, 2008).
 «Сафа» никогда не выигрывала чемпионат Ливана, но была второй в 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1999 и 2007.
 Обладатель кубка «Город Переулков» (1972, 1974).
 Победитель «Турнира Аль-Адха» (1979, 1984).
 Победитель «Турнира 16 марта» (1983, 1984).
 Обладатель Ливанского элитного кубка (2009).

Международные соревнования 

 Кубок обладателей кубков АФК:
 Кубок обладателей кубков АФК 1992/93: Вылет в первом раунде.
 Кубок обладателей кубков АФК 2000/01: Вылет в первом раунде.

 Кубок АФК:
 Кубок АФК 2008: 2 место с рекордом: 6 побед, 4 ничьи и 2 поражения.
 Кубок АФК 2009: 1/8 финала

Известные тренеры 
  Валид Зейнеддин
  Махмуд Саад
  Хассан Абоу Диаб
  Самир Саад

Известные игроки 

  Валид Зейнеддин
  Хани Абдул Фаттах
  Махмуд Саад
  Хассан Абоу Диаб
  Хасан Аюб
  Валид Дахрудж
  Билал Хэкем

  Набих Аль-Джерди
   Саломао Музуад Салха
  Валид Аль-Мири
  Кемокай Каллон
  Хишам Шлейх
  Ахмад Аль-Наамани
  Юссеф Мохамад
  Ибрагим Туре

Ссылки 
 Фан-сайт Сафы на английском языке

Футбольные клубы Ливана
Спортивные клубы Бейрута
Появились в 1939 году в Ливане